Parador bezeichnet zwei Unternehmen: 
 Parador, kurz für Paradores de Turismo de España, eine spanische Hotelkette
 Parador (Unternehmen), ein deutsches Unternehmen im Bereich Holzverarbeitung